Siegfried Herrmann (1886–1971) német sporttisztviselő, a Bayern München elnöke
 Siegfried Herrmann (1932–2017) német atléta, hosszútávfutó